John Dalton eller John D'Alton kan syfta på bland andra:

* John Dalton (1766-1844), engelsk naturvetenskapsman
 John Dalton (född 1943), engelsk basist
 John H. Dalton (född 1941), amerikansk politiker
 John M. Dalton (1900–1972), amerikansk politiker
 John N. Dalton (1931–1986), amerikansk politiker
 John D'Alton (1882–1963), irländsk kardinal
 John D'Alton (1792–1867), irländsk jurist och genealog